Филбрик () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
  (род. 1956) — американский писатель.
  (род. 1934) — американский ботаник.
  (род. 1951) — американский писатель.
  (род. 1949) — американский писатель.
 Филбрик, Фредерик (1835—1910) — британский юрист, судья, королевский адвокат, филателист.